Ivan Ivanovitch Petrov (1920-2003), artiste lyrique soviétique.
 Ivan Iefimovitch Petrov (1896-1958), général soviétique.